Лансер:

 Mitsubishi Lancer — линейка автомобилей корпорации Mitsubishi.
 Rockwell B-1 Lancer — американский стратегический бомбардировщик.
 Sperry Lancer — американский опытный зенитный ракетный комплекс.
  — американское издательство.